Vrbnik est un toponyme qui peut désigner :
 Vrbnik, une localité de Croatie située dans la municipalité de Biskupija, comitat de Šibenik-Knin;
 Vrbnik, une municipalité de Croatie située du comitat de Primorje-Gorski Kotar.